Okręty US Navy o nazwie USS "Long Island":
 Pierwszy  był trawlerem parowym. Zakupiony w 1917, w służbie do 1919.
 Drugi  był lotniskowcem eskortowym. Zwodowany w 1940. Sprzedany w 1947.

Long Island